(1770-1851), inventeur américain
 William Frederic Edwards (1777-1842), ethnologue français
 William Henry Edwards (1822-1909), entomologiste américain
 William Edwards Deming (1900-1993), statisticien américain, inventeur de la roue de Deming